Schloss Naundorf steht für:
 Schloss Naundorf (Dippoldiswalde)
Altes Schloss Hof, Naundorf (Sachsen) 	
Neues Schloss Hof, Naundorf (Sachsen) 	
 Schloss Liliput, Naundorf (Fichtwald)